Akermes är ett släkte av insekter. Akermes ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skålsköldlöss
Akermes